Single numer jeden w roku 1978 (USA)
 Single numer jeden w roku 1978 (Japonia)

Zobacz też